Roskilde Festival 2013 var en festival, som fandt sted i perioden 4.-7. juli med warm-up fra 29. juni. Vejret var generelt solrigt og lunt dog med kolde nætter.

Vejret 
Vejret var generelt flot med lidt regn torsdag aften men solrigt fredag, lørdag og søndag. Højeste temperatur var 22,2 grader om søndagen. Generelt var nætterne kolde med ned til 7-8 grader.

Kunstnere 
Dette er en alfabetisk oversigt over de kunstnere og bands, der spillede på festivalen. Kunstnere og bands, der alene spilllede warm-up (Apollo Countdown og Pavilion Junior), er ikke medregnet. Mht. spilletidspunkt er benyttet samme systematik som i festival-guiden. Dvs. at bands, der var programsat til at spille om natten, figurerer dagen forinden. Dvs. bands, der fx optrådte søndag morgen kl. 03, figurerer under 'lørdag kl. 03'.

Listen består indtil videre kun af udvalgte kunstnere og er derfor endnu ikke komplet.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Roskilde Festivals hjemmeside

Begivenheder i 2013
2013